Biserica Sfântul Anton se poate referi la:

 Biserica Sfântul Anton - Curtea Veche - prima biserică românească, ortodoxă, în București.
 Biserica „Sfântul Anton de Padova” din București - biserică romano-catolică din București (2012).
 Biserica „Sfântul Anton de Padova” din Arad - biserică romano-catolică din Arad (1902-1904).
 Biserica Sfântul Anton de Padova din Iași - biserică romano-catolică din Iași (1995).
 Biserica Sfântul Anton de Padova din Constanța - biserică romano-catolică din Constanța (1938).
 Biserica Sfântul Anton de Padova din Ilia - biserică romano-catolică din satul Ilia, Hunedoara (1851).
 Biserica Sfântul Anton de Padova din Baia Mare - biserică greco-catolică din Baia Mare (1402).
 Biserica Sfântul Anton de Padova din Câmpina - biserică romano-catolică din Câmpina (1906).
 Biserica Sfântul Anton de Padova din Pașcani - biserică romano-catolică din Pașcani (1875).
 Biserica Sfântul Anton de Padova din Fălticeni - biserică romano-catolică din Fălticeni (1858).
 Biserica Sfântul Antonie cel Mare - Titan - biserică ortodoxă în București.
 Biserica Sfântul Antonie cel Mare - Colentina - biserică ortodoxă în București.
 Biserica Sfântul Antonie cel Mare - Măicăneasa - biserică ortodoxă în București.